Roscille est un prénom féminin, aujourd'hui désuet, porté notamment par :

 Roscille de Loches (fl. début du ), épouse du comte Foulques I d'Anjou ;
 Roscille d'Anjou (), fille de la précédente ;

Homonymie de prénom
Prénom féminin